Кошутица може да се односи на:

 Кошутица (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Кошутица (Лепосавић), насеље у општини Лепосавић, КиМ, Република Србија

Види још 
 Кошута